Die Zwerchwand ist ein  hoher Berg im Toten Gebirge bei Bad Goisern. Der Berg bricht in einer bis 80 m hohen, etwa 1 km langen Felswand gegen Südsüdwest ab aus der am 5. Oktober 1978 etwa 50.000 bis 60.000 m³ Fels auf den darunter liegenden Wanderweg 247 ausgebrochen sind. Der Weg führt nun mitten durch bizarre Felstürme. Die großen Felsblöcke werden als Klettergarten genutzt.

Aufstieg 
Anstiege:
 Unmarkierter Anstieg von Westen auf den Gipfel

Literatur 
 Gisbert Rabeder: Alpenvereinsführer Totes Gebirge. Für Wanderer, Bergsteiger und Kletterer, Bergverlag Rudolf Rother, Juni 2005, ISBN 3-7633-1244-7.

Weblinks 

Berg in den Alpen
Totes Gebirge
Geographie (Bad Goisern am Hallstättersee)